Romániai települések
 Borlești (Fehér megye)
 Borlești (Argeș megye)
 Borlești (Neamț megye)
 Barlafalu, Szatmár megye